Korpus Jazdy (II RP)
 Korpus Jazdy (Królestwo Kongresowe)